Токарчук — фамилия.
 Токарчук, Антоний (род. 1951) — польский профсоюзный деятель и политик.
 Токарчук, Ольга (род. 1962) — польская писательница и поэтесса.